Зва́ние «Народный Герой» () — высшая степень отличия в Казахстане наряду с орденом Золотого орла и званием «Герой Труда Казахстана». Звание «Народный Герой» присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя её свободы и независимости.

Лицам, удостоенным звания «Народный Герой», вручается знак особого отличия — «Золотая звезда» (Алтын жулдыз) и орден Отечества (орден «Отан»).

История 
Высшая степень отличия — звание «Народный Герой» было учреждено законом № 2069-XII Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан» от 1 апреля 1993 года и присваивалось за выдающиеся заслуги перед Казахстаном, связанные с совершением геройского гражданского или военного подвига.

12 декабря 1995 года был принят новый закон № 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан», отменяющий предыдущий нормативно-правовой акт и учреждающий в дополнение к уже существующим наградам новые. Высшим знаком отличия, наравне со званием «Народный Герой», определялся орден Золотого орла (Алтын Қыран). С «Золотой звездой» Народного Героя стали вручать орден «Отан».

Приблизительно в 1999 году «Золотая звезда» Народного Героя претерпела изменения.

1 декабря 2008 года в дополнение к уже существующим высшим степеням отличия было учреждено звание «Герой Труда Казахстана» и соответствующая ему золотая звезда.

С этого времени звание «Народный Герой» стали присваивать за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя её свободы и независимости.

Законом Республики Казахстан № 525-IV от 2 января 2012 года «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан „О государственных наградах Республики Казахстан“» статья 10 дополнена частью третьей: «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации по своему статусу обладает званием „Халық қаһарманы“ (Народный герой) с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена „Отан“».

Описание знака «Золотая звезда»

Тип 1 (1993—1998) 
Концепция «Золотой звезды»:

Знак «Золотая звезда» к званию «Народный Герой» представляет собой золотую семиконечную звезду с гладкими двугранными лучами и небольшими двугранными штралами-лучиками между ними.

На конце верхнего луча звезды — цельно вырубленное ушко.

Звезда с помощью соединительного звена подвешена к орденской колодке.

Колодка представляет собой треугольную металлическую пластину, обтянутую лентой цвета государственного флага Казахстана.

Тип 2 (с 1998) 
Знак «Золотая звезда» к званию «Народный Герой» представляет собой золотую семиконечную звезду с гладкими двугранными лучами. Между лучами у основания вставлены семь бесцветных фианитов.

Оборотная сторона звезды вогнутая, с углубленным рельефом по лучам, с плоской центральной частью, где расположена надпись «Халық Қаһарманы». На конце верхнего луча звезды — цельно вырубленное ушко.

Звезда с помощью соединительного звена подвешена к орденской колодке.

Колодка представляет собой пятиугольную металлическую пластину, обтянутую муаровой лентой цвета государственного флага Казахстана. Высота колодки 41 мм, ширина 34 мм. Поверх муаровой ленты вдоль колодки расположена накладка в виде луча, в нижней части которого закреплён бесцветный фианит.

Награждённые 
По состоянию на 14 октября 2022 года звания «Народный Герой» удостоены 34 человека, в том числе:

 Сагадат Нурмагамбетов — генерал армии, 1-й Министр обороны Казахстана (указ от 23 мая 1994 года).
 Ахат Куленов — президент ОАО «Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат» (указ от 15 октября 1994 года).
 Александр Христенко — генеральный директор совхоза - института Тельманского района Карагандинской области (указ от 15 октября 1994 года).
 Токтар Аубакиров — 1-й лётчик-космонавт Казахстана, генерал-майор (указ от 12 января 1995 года).
 Талгат Мусабаев — 2-й лётчик-космонавт Казахстана, генерал-майор (указ от 12 января 1995 года).
 Юрий Маленченко — лётчик-космонавт Российской Федерации, полковник (указ от 12 января 1995 года).
 Касым Кайсенов — писатель, ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (указ от 24 апреля 1995 года).
 Алексей Кулаков — ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (указ от 24 апреля 1995 года).
 Мурдин Таипов — ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (указ от 24 апреля 1995 года).
 Мухтар Алиев — академик, директор НИИ клинической и экспериментальной хирургии (указ от 29 декабря 1995 года).
 Аким Атмачиди — заслуженный строитель Казахстана, директор Семипалатинского производственного объединения сборного железобетона (указ от 29 декабря 1995 года).
 Шафик Чокин — академик, президент Академии наук Казахстана (указ от 7 июня 1996 года).
 Роза Багланова — оперная певица, народная артистка СССР (указ от 9 декабря 1996 года).
 Кайрат Рыскулбеков — участник событий декабря 1986 г. в Алма-Ате, объявлен жертвой советского режима (указ от 9 декабря 1996 года, посмертно).
 Бахтурас Бейсекбаев — стрелок бомбардировщика, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, Герой Российской Федерации (указ от 6 мая 1998 года, посмертно).
 Нургиса Тлендиев — композитор (указ от 24 августа 1998 года).
 Рахимжан Кошкарбаев — лейтенант, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, командир стрелковой роты, герой штурма Берлина (указ от 7 мая 1999 года, посмертно).
 Азербайжан Мамбетов — театральный режиссёр, народный артист СССР (указ от 24 октября 2000 года).
 Хиуаз Доспанова — ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, лётчица 46-го гвардейского женского ночного бомбардировочного авиационного полка (указ от 07 декабря 2004 года).
 Маулен Калмырза — ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, герой боёв за освобождение Украины (указ от 2005 года).
 Александр Капорин — ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, командир расчёта противотанкового орудия (указ от 2005 года).
 Мухтар Алтынбаев — генерал армии, Министр обороны Казахстана (указ от 6 мая 2006 года).
 Азамат Жумадилов — старший лейтенант армии Казахстана, за спасение из горящего дома женщины с тремя детьми (указ от 07 декабря2007 года).
 Бахытжан Ертаев — генерал-лейтенант, заместитель председателя Комитета Начальников Штабов Вооружённых сил Казахстана, участник афганской войны 1979—1989 годов (указ от 5 декабря 2008 года).
 Газиз Байтасов — капитан полиции, командир 1 взвода ОБДП УМВД РК по городу Таразу (указ от 5 декабря 2011 г., посмертно).
 Айдын Аимбетов — лётчик-космонавт Республики Казахстан, полковник (указ № 102 от 14 октября 2015 года).
 Дмитрий Родин — командир воздушного судна Fokker-100, посадивший его без передней стойки шасси (указ № 244 от 3 мая 2016 года).
 Кайрат Умбетов — начальник штаба — первый заместитель командира войсковой части 6505 регионального командования «Орталык» Национальной гвардии (Указ № 244 от 3 мая 2016 года).
 Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана (указ № 1 от 20 марта 2019 года).
 Меиржан Айманов — полковник заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (указ № 646 от 29 августа 2021 года, посмертно).
 Тулеугали Абдыбеков — снайпер 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознамённой дивизии (указ № 889 от 6 мая 2022 года, посмертно).
 Александр Несмиянов — командир 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознамённой дивизии (указ № 889 от 6 мая 2022 года, посмертно).
 Ибраим Сулейменов — снайпер-наблюдатель 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады (указ № 889 от 6 мая 2022 года, посмертно).
 Каирбек Сулейменов – ветеран органов внутренних дел, город Астана (указ № 1046 от 14 октября 2022 года)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Премии и награды Казахстана
 Title of People’s Hero
 
 

Ордена Казахстана
Н
Герои (звание)